Кокбулак — название населённых пунктов, имеющих тюркскую этимологию ("голубой родник"):

Казахстан 
 Кокбулак — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Кокбулак — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Кокбулак — село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Кокбулак — село в Улытауском районе Карагандинской области.
 Кокбулак — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.
 Кокбулак — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.
 Кокбулак — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.
 Кокбулак (быв. Калинино) — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.